Змагання у марафоні серед чоловіків на Літніх Олімпійських іграх 2008 у Пекіні проходили 24 серпня на Пекінському національному стадіоні.

Медалісти

Рекорди 
 Дані наведені на початок Олімпійських ігор. 

За підсумками змагань оновився олімпійський рекорд.

Змагання

Фінал 

Використані наступні скорочення:

Джерела 

 Сторінка дисципліни змагань на сайті Світової легкої атлетики  

Чоловіки
Чоловіки